Csehország
 Běleč, település a Dél-morvaországi kerület Brno-vidéki járásában
 Běleč, település a Közép-csehországi kerület Kladnói járásában
 Běleč, település a Dél-csehországi kerület Tábori járásában
 Běleč nad Orlicí, település a Hradec Králové-i kerület Hradec Králové-i járásában